George Henderson kan syfta på bland andra:

* George Cockburn Henderson (1870–1944), australisk historiker
 George Francis Robert Henderson (1854–1903), brittisk militär
 George Gerald Henderson (1862–1942), brittisk kemist
 George Wylie Henderson (1904–1965), amerikansk författare